Salihu ist der Familienname folgender Personen:

 Aziz Salihu (* 1954), jugoslawischer Boxer
 Isah Salihu (* 1991), nigerianischer Sprinter
 Lumbardh Salihu (* 1992), österreichischer Fußballspieler